A Little Bit of Heaven – film statunitense del 1940 diretto da Andrew Marton
Il mio angolo di paradiso (A Little Bit of Heaven) – film statunitense del 2011 diretto da Nicole Kassell